Monestir de Santa Clara de Xàtiva
 Monestir de Santa Clara de Manresa
 Monestir de Santa Clara (Moguer)

Vegeu també 
 Convent de Santa Clara (diversos convents amb aquest nom)